Lindormen ist der Name

 eines Seeungeheuers oder schlangenartigen Drachens (Lindwurm) in der norwegischen Mythologie, norwegisch auch: linnorm – das Bild des Drachens wird oft als Wappentier verwendet  
 eines dänischen Orlogschiffs dritter Klasse (siehe Lindormen (1626))
 eines weiteren dänischen Linienschiffs dritter Klasse (1654)
 eines dänischen Panzerschiffs bzw. Monitors (1868–1907)
 eines dänischen Minenlegers (in Dienst 1940–1943 – zeitweise als deutsches Vorpostenboot V 1601 – sowie 1945–1970)
 eines dänischen Minenlegers (1977–2004) der Lindormen-Klasse, zwischen 2006 und 2016 als Tasuja im Dienst der Estnischen Marine

Ferner ist Lindormen ein in Schweden und Dänemark nicht selten anzutreffender Familienname